rast

Naselja u BiH:
 Rast (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje

sh:Rast